El topónimo Bradwell puede hacer referencia a:

 el pueblo de Bradwell, en Saskatchewan (Canadá);
 varios lugares de Inglaterra:
 el pueblo y parroquia de Bradwell, en Derbyshire;
 el pueblo de Bradwell, en Devon;
 el pueblo y parroquia de Bradwell, en Essex;
 el pueblo y parroquia de Bradwell, en Norfolk;
 el barrio y circunscripción de Bradwell, en Staffordshire;
 tres barrios y parroquias de de Milton Keynes (Buckinghamshire):
 Bradwell;
 Bradwell Abbey;
 New Bradwell;
 el pueblo y parroquia de Bradwell-on-Sea, en Essex; o
 la aldea de Bradwell Waterside, en Essex.